Рже́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Ржевский, Андрей Васильевич (1781—ок. 1835) — зоолог, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Ржевский, Валерий Николаевич (род. 1951) — советский и российский архитектор и художник, академик Российской академии художеств (2012).
 
 Ржевский, Виктор Макарович — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР
 
 Ржевский, Дмитрий Семёнович (1817—1868) — московский цензор, директор Тверской гимназии.
 Ржевский, Елизарий Леонтьевич (ум. 1599) — воевода и думский дворянин.
 
 Ржевский, Леонид Денисович (Суражевский; 1905—1986) — писатель, литературовед.
 
 Ржевский, Никита Григорьевич (конец XVI века) — воевода.
 Ржевский, Николай Николаевич (род. 1939) — русский геолог и писатель.
 
 Ржевский, Родион Фёдорович (убит 1380) — воевода.
 Ржевский, Семён Фёдорович (середина XV века) — воевода.
 Ржевский, Сергей Дмитриевич (1851—1914) — русский государственный деятель, Симбирский и Рязанский губернатор.
 Ржевский, Степан Матвеевич (1732—1782) — генерал-поручик.
 Ржевский, Фредерик (Ржевски; 1938—2021) — американский пианист и композитор.
 Ржевский, Юрий Алексеевич (1674—1729) — действительный статский советник, нижегородский губернатор из рода Ржевских.



См. также 
 Ржевские — дворянский род.